JKT est un sigle qui peut désigner :
 JKT Ruvu Stars, un club de football tanzanien basé à Dodoma.

JKT est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Kemayoran, l'aéroport principal de Jakarta (Indonésie) de 1940 à 1985, selon le code AiTA des aéroports.

Voir aussi 
 JKT48, un groupe pop féminin indonésien installé à Jakarta

Code IATA des aéroports